Riner kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riner (kommun), Katalonien, Província de Lleida,

USA 

 Riner (ort), Virginia, Montgomery County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar